Изотопы ванадия — разновидности химического элемента ванадия с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы ванадия с массовыми числами от 40 до 65 (количество протонов 23, нейтронов от 17 до 42) и 5 ядерных изомеров.

Природный ванадий представляет собой смесь двух изотопов — стабильного 51V (изотопная распространённость 99,75 %) и нестабильного 50V (изотопная распространённость 0,25 %), имеющего огромный период полураспада 1,4 лет, много больше возраста Вселенной.

Среди искусственных изотопов самый долгоживущий 49V (период полураспада 329 суток). Период полураспада остальных не превышает нескольких суток.

Таблица изотопов ванадия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. 

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы
Ванадий